Municipio de Lees puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lees (condado de Columbus, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Columbus.
 Municipio de Lees (condado de Logan, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.